Název či zkratka PAL má více významů:

 PAL – standard kódování barevného signálu pro analogové televizní vysílání
 PAL (podnik) – bývalý národní, poté státní podnik a akciová společnost v české části Československa
 PAL (programovací jazyk) – programovací jazyk společnosti Borland